

Patronymie

 Frédéric-Théodore Lix (1830-1897), artiste peintre et illustrateur français
 Germaine Lix (1893-1986), actrice et chanteuse française
 Marie-Antoinette Lix (1839-1909), militaire française

Autres 
 LIX est le sigle du Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique en France.